Granklobben kan syfta på följande platser:

Åland 

 Granklobben (Kumlinge, Åland), ö, 
 Granklobben (Eckerö, Åland), skär,